Кристиан Плессен:
 Плессен, Кристиан Зигфрид фон (1646—1723) — датский государственный, политический и дипломатический деятель.
 Плессен, Кристиан Людвиг фон (1676—1752) — датский государственный и политический деятель.